Kummerow kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kummerow, Mecklenburgische Seenplatte – kommun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Kummerow, Vorpommern-Rügen – tidigare kommun, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern,